Sangamon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sangamon Township (Illinois)
 Sangamon Township (South Dakota)